

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zabucze –  część wsi Ujazd w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Zabucze – część wsi Głęboka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz